La Palizada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Palizada, Oaxaca, ort, Putla Villa de Guerrero, 
 La Palizada, La Misión, ort, 
 La Palizada, Tenango de Doria, ort, 
 La Palizada, San Luis Potosí, ort, Tampamolón Corona, 
 La Palizada, Guanajuato, ort, Valle de Santiago, 

Robotskapade Mexikoförgreningar